Csaba Almási – ex saltatore in lungo ungherese
 István Almási – politico e docente ungherese
 Ladislav Almási – calciatore slovacco, attaccante
 Zoltán Almási – scacchista ungherese, Grande Maestro